Noble Bank S.A. – dawny bank komercyjny wyspecjalizowany w bankowości prywatnej działający w Polsce między 2006 a 2010 rokiem, z siedzibą w Warszawie. Noble Bank był między 2010 a 2022 marką handlową bankowości prywatnej Getin Noble Banku SA, powstałego z połączenia Getin Banku SA z Noble Bankiem SA, a w 2022 marką handlową pionu bankowości prywatnej VeloBank S.A.

Historia 
W 2005 Getin Holding zakończył proces przejęcia Wschodniego Banku Cukrownictwa z siedzibą w Lublinie. Licencja oraz kapitały banku zostały wykorzystane jako podstawa do stworzenia Noble Banku. Pierwsze placówki obsługujące klientów z segmentu bankowości prywatnej powstały w 2006. Pierwszym prezesem banku został Henryk Pietraszkiewicz, który tę funkcję pełnił wcześniej w lubelskim banku.

W maju 2007 Noble Bank zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W styczniu 2009 zarządy Noble Banku i Getin Banku uzgodniły, a Rady Nadzorcze obu banków zaakceptowały Plan Połączenia Noble Banku SA i Getin Banku SA, w wyniku którego w styczniu 2010 r. powstał Getin Noble Bank SA – bank o charakterze w pełni uniwersalnym, dysponujący bogatą ofertą usług finansowych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

W ramach grupy Noble Banku działały: dom maklerski Noble Securities oraz Noble Funds TFI, we współpracy z którym bank oferował swoim klientom usługi z zakresu wealth managment.

Nagrody i wyróżnienia 
 „Najlepszy Bank w kategorii małych i średnich banków” – Gazeta Bankowa, 2009
 „Finansowa Marka Roku” – Gazeta Finansowa, 2010

Przypisy 

Banki w Warszawie
Dawne banki w Polsce
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2006
Spółki wycofane z GPW w Warszawie